Johann Reuchsel (1791-1871), chef d'orchestre et compositeur allemand (né à Bettenhausen, près de Schmalkalden-Meiningen, en Thuringe), installé en France en 1824.
Il eut 7 enfants, tous musiciens :
 Félix Reuchsel (I) (1826-1827)
 Louise-Mélanie Reuchsel (1828-ca 1860), pianiste et poète
 Félix Reuchsel (II) (1830-1917), professeur de piano, violon et harmonie
 Jean Reuchsel (1833-1876), violoncelliste, compositeur
 Ernest Reuchsel (1838-1914), organiste à Lyon
 Léon Reuchsel (1840-1915), compositeur et organiste 
 Joseph-Maurice Reuchsel (1848-1917), facteur de pianos et éditeur de musique à Lyon

 Félix Reuchsel (1872-19??), organiste à St-Polycarpe, fils d'Ernest

 Amédée Reuchsel (1875-1931), organiste et compositeur, fils de Léon
 Maurice Reuchsel (1880-1968), organiste et compositeur, fils de Léon

 Eugène Reuchsel (1900-1988), pianiste, organiste et compositeur français, fils d'Amédée

Sources 
 Gilles Cantagrel et al. Guide de la musique d'orgue. Paris, Fayard, «Les indispensables de la musique«, 2012, p. 839-40